Kalam (islam), islamitische term die toespraak of verhandeling betekent 
 Kalam (volk), bevolkingsgroep op Nieuw-Guinea 
 Kalam (Pakistan), plaats in Pakistan
 Abdul Kalam, Indiaas president